Pena (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lissabon
 Pena (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real
 Peña, gemeente in de Venezolaanse staat Yaracuy
 La Peña (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca
 Peña Sport FC, een Spaanse voetbalclub uit Tafalla
 SCR Peña Deportiva, een Spaanse voetbalclub uit Santa Eulària des Riu

Personen:

 Afonso Pena, president van Brazilië
 Álvaro Peña Herrero, een Spaans voetballer
 Carlos Peña (Spaanse voetballer)
 Carlos Pena jr., een Amerikaans acteur
 Dan Peña, een Mexicaans-Amerikaans ondernemer en motivatiespreker
 Flober Peña, een Colombiaans wielrenner
 Jesús David Peña, een Colombiaans wielrenner
 Paul Pena, een Amerikaans zanger-gitarist van Kaapverdische afkomst
 Ralph Peña, een Amerikaans jazzcontrabassist

Zie ook 
 Penna (doorverwijspagina)